Фёдор Кли́мов — имя следующих персоналий:
* Климов, Фёдор Александрович (род. 1990) — российский фигурист, олимпийский чемпион 2014 года.
 Климов, Фёдор Дмитриевич (1838 — ?) — самарский губернатор с 1872 по 1875 гг.
 Климов, Фёдор Петрович (1904—1942) — советский боксёр.